

Сосновоборське сільське поселення — сільське поселення, Базарносизганський район, Ульяновська область
 Сосновоборське сільське поселення — сільське поселення, Іркутський район, Іркутська область